Мачу́лищи () — городской посёлок в Минском районе Минской области Белоруссии.

Возле посёлка расположена 50-я смешанная авиационная база ВВС Белоруссии.

История 
Мачулищи известны с 1590 года как шляхетская собственность в составе имения Гатово. В 1600 году деревня Мочул принадлежала И. С. Корсаку, с 1791 года — владение католической церкви, с 1858 года — казённая собственность, в 1897 году — деревня в Сеницкой волости Минского уезда. В 1924—1930 годах — в составе Минского округа. С 1997 года — городской посёлок.

В 1590 году — село имения Гатова.

В 1600 году — в имении И. С. Корсака Гатово-Минского церковного надела.

С 1791 года — Мачулище — собственность католической церкви.

С 1800—1815 годах — село, собственность Минского женского бернардинского монастыря (24 двора, 188 жителей).

В 1858 году — село Сенецкой волости, казённая собственность.

В 1897 году — село Сенницкой воолости Мачулище (55 дворов, 359 жителей, хлебозапасный магазин, приписная церковь).

В 1890 году здесь появилась начальная школа.

В 1917 году — 61 двор, 387 жителей, народное училище.

В 1939 году вблизи Мачулищ началось строительство военного аэродрома.

В 1941 году — 87 дворов, 538 жителей.

Примерно в 1953 году здесь Приказом Министра СССР образован Военный городок № 92.

10 февраля 1997 года Указом Президента РБ Александр Лукашенко № 144 Военный городок № 92 преобразован в посёлок городского типа Мачулищи.

5 мая 1997 года состоялись выборы в поселковый Совет депутатов и исполнительный комитет.

На 1 января 1997 года — 208 хозяйств, 6890 жителей.

В посёлке имеются средняя и музыкальная школы, поликлиника, комбинат бытового обслуживания, столовая, кафе, отделение связи, банк, магазины и др.

Население 

 16 февраля 1999 года — 7120 жителей (согласно переписи населения 1999 года без учёта военнослужащих);
 1 января 2018 года — 8546 жителей.
 2019 год — 8971 человек;
 2020 год — 9754 человека;
 2021 год — 9834 человека.

Инфраструктура 
Имеются:
 детский сад
 средняя школа
 спортивные сооружения:
 футбольный стадион
 теннисный корт
 хоккейная площадка
 амбулатория (сейчас-поликлиника)
 почта
 филиал банка
 кафе
 церковь (православная и баптистская)
 музей белорусской культуры
 музей Великой Отечественной войны
 дом офицеров
 биологический заказник «Соколиный»

Транспортная система 
Доступны следующие виды общественного транспорта:
 автобус
 маршрутное такси
 электропоезд (о.п. Мачулищи)

Аэродром  

Аэродром «Мачулищи» — крупнейший в Минской области. Длина его взлетно–посадочной полосы — 2.992 метра, а ширина — 56 метров. Во времена СССР на аэродроме было размещено ядерное оружие. 

Во время вторжения на Украину аэродром «Мачулищи» использовался ВВС РФ. На аэродроме были размещены российские  истребители-перехватчики МиГ-31К, военно-транспортные самолеты Ил-76 и самолет ДРЛО А-50. 26 февраля 2023 активисты движения BYPOL заявили, что в результате организованной белорусскими партизанами атаки с помощью дронов был поврежден российский А-50.

Галерея

См. также 
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания 

 
Городские посёлки Белоруссии
Населённые пункты Минского района
Посёлки городского типа Минской области